Асла́н Мура́тович Дудиев (; ) — российский футболист, защитник, полузащитник клуба «Балтика».

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник владикавказской футбольной школы «Юность» и Академии футбола имени Юрия Коноплёва. Первый тренер — Валерий Каргинов.

Первым профессиональным клубом стал «Крылья Советов-СОК», за который он в 2007 году отыграл 15 матчей во втором дивизионе. В 2008—2009 годах выступал за футбольный клуб «Тольятти». В 2010 году был в аренде в «Зените», но не сумел пробиться в основной состав, выступая за молодёжную команду.

В 2011 году перешёл в «Аланию», с которой дошёл до финала Кубка России, а также стать вице-чемпионом первенства ФНЛ. В сезоне 2012/13 отыграл в 18 матчах «Алании» в РФПЛ. Команду покинул в середине сезона 2013/14 после её снятия с первенства ФНЛ и перешёл в «СКА-Энергию», где до конца сезона отыграл в пяти матчах.

Летом 2014 года перешёл в выступавшую в премьер-лиге «Мордовию», за которую выступал на протяжении двух сезонов. Сыграл в 48 матчах чемпионата России и забил один гол.

26 июня 2016 года подписал контракт на два года с «Томью». Дебютировал 14 августа 2016 года, заменив Артема Попова в матче с «Уфой». В январе 2017 года разорвал контракт и стал свободным агентом. В этом же месяце подписал новый контракт с «Анжи», который покинул в начале июня и перешёл в «Тосно», вышедший в премьер-лигу. В июне 2018, после расформирования клуба, перешёл в «Балтику», которую покинул по окончании сезона 2020/21.

30 июня 2021 года подписал контракт с «Ротором». За волгоградскую команду провёл 32 матча и отдал 2 голевые передачи. 26 июня 2022 года вернулся в «Балтику», заключив контракт по схеме «1+1». 17 июля 2022 года провёл первый матч после возвращение в калининградскую команду, заменив Эдуарда Валиахметова на 66-й минуте.

Карьера в сборной 
В 2010 году провёл два матча за молодёжную сборную России.

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 «Алания»
 Кубок России
 Финалист (1): 2010/11
 Первенство ФНЛ
 Вице-чемпион (1): 2011/12

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Тольятти»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Ротор»